Seidlthal ist der Ortsname von

 Seidlthal (Ensdorf), Ortsteil der Gemeinde Ensdorf, Landkreis Amberg-Sulzbach, Bayern
 Seidlthal (Velden), Ortsteil des Marktes Velden, Landkreis Landshut, Bayern